Voghera – comune in provincia di Pavia, Lombardia, da non confondere con Voghiera in provincia di Ferrara, Emilia-Romagna

Persone 
 Bovo di Voghera – cavaliere franco venerato come santo dalla Chiesa cattolica, patrono di Voghera e Caltignaga
 Fabrizio Voghera – cantante e attore italiano
 Gadi Luzzatto Voghera – storico italiano
 Giorgio Voghera – scrittore italiano

Altro 
 Casalinga di Voghera – espressione lessicale che indica uno stereotipo della popolazione italiana
 Peperone di Voghera – varietà di peperone tipica della zona di Voghera